

Pessoas 
Tilly Edinger
Tilly Fleischer
Tilly Masterson

Localidades

Tilly (Eure)
Tilly (Indre)
Tilly (Yvelines)

Desambiguações de topônimos